Старицкое — название населённых пунктов.

Россия 
 Старицкое — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Старицкое — село в Энгельсском районе Саратовской области.

Украина 
 Старицкое — село в Брусиловском районе Житомирской области.

См. также 
 Старицкое городище
 Старицкое княжество
 Старицкое сельское поселение